

Населені пункти та їхні частини

 Кобиля-Лонка — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кобиля-Лонка — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Кобиля-Лонка — колонія в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки